CA-125 oder CA 125 steht für:
 California State Route 125, eine State Route im US-Bundesstaat Kalifornien
 Cancer-Antigen 125, ein Tumormarker

CA125